Horvátország
Kostanjevac falu Berek községben, Belovár-Bilogora megyében
Kostanjevac falu Zsumberk községben, Zágráb megyében